Frank Thomas ist der Name folgender Personen:

 Frank Thomas (1912–2004), US-amerikanischer Trickfilmzeichner
 Frank Thomas (Baseballspieler, 1929) (1929–2023), US-amerikanischer Baseballspieler
 Frank Thomas (Musiker) (1936–2017), französischer Musik-Manager und Liedtexter
 Frank Thomas (Baseballspieler, 1968) (* 1968), US-amerikanischer Baseballspieler
 Frank Marion Thomas Jr. (1921–2006), US-amerikanischer Schauspieler und Autor, siehe Frankie Thomas